Alexander Baburin – scacchista russo naturalizzato irlandese
 Egor Baburin – calciatore russo
 Evgenij Baburin – cestista russo
 Sergej Baburin – accademico, politico e giurista russo